

Горня Трнава — населений пункт; Нішавський округ, община Црвени-Крст.
 Горня Трнава — населений пункт; Топличський округ, община Прокупле.
 Горня Трнава — населений пункт; Шумадійський округ, община Топола.

Див. також 
 Трнава
 Долня Трнава